Гутман — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Гутман Григорій Петрович (1916—1975) — український радянський скульптор, живописець, графік. Член Спілки художників України (1945).
 Гутман Давид Григорович (1884—1946) — радянський актор, театральний діяч, режисер.
 Гутман Ілля Семенович (1918—1999) — радянський режисер і оператор документального кіно. Лауреат Ленінської премії (1980). Народний артист РРФСР (1988).
 Гутман Мойше Лейбович — політичний діяч України та Білорусі.
 Гутман Наталія Григорівна (нар. 1942) — російська віолончелістка. Народна артистка СРСР (1991).
 Гутман Олександр Ілліч (1945—2016) — радянський, російський кінооператор і режисер-документаліст, син Іллі Семеновича Гутмана.
 Петр Гутман (1941) — польський боксер, призер чемпіонату Європи.
 Гутман Теодор Давидович (1905, Київ — 1995, Москва) — радянський піаніст, заслужений діяч мистецтв РРФСР (1991), професор Московської консерваторії, Музично-педагогічного інституту ім. Гнесіних.
 Емі Гутманн (народилася 19 листопада 1949 року) — восьмий президент Пенсільванського університету.

Єврейські прізвища